Exel plc - brytyjska firma logistyczna z siedzibą w Bracknell pod Londynem.

Firma działała w ponad stu krajach a jej obroty w 2004 wyniosły ponad 6,2 miliardów funtów.
 
13 grudnia 2005 Deutsche Post World Net ogłosił zakończenie przejęcia firmy Exel plc, stając się tym samym największą na świecie firmą logistyczną. Akcje firmy z chwilą przejęcia przestały być notowane na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange) a firma nosi obecnie nazwę DHL Exel Supply Chain.

Spółki giełdowe
Przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii